A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a taekwondo női légsúlyú versenyszámát augusztus 20-án rendezték.

Mérkőzések 
A rövidítések jelentése a következő:

Vigaszág

Végeredmény

Források 

N49